Cattle Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Australien:
 Cattle Mountain (Australien), in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Cattle Mountain (Colorado)	
 Cattle Mountain (Kalifornien)	
 Cattle Mountain (New York)